Localidades nos Estados Unidos
 Greenfield (Califórnia)
 Greenfield (Illinois)
 Greenfield (Indiana)
 Greenfield (Iowa)
 Greenfield (Massachusetts)
 Greenfield (Minnesota)
 Greenfield (Missouri)
 Greenfield (Ohio)
 Greenfield (Oklahoma)
 Greenfield (Tennessee)
 Greenfield (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes